Outside – singolo di George Michael del 1998
 Outside – singolo degli Staind del 2001
 Outside – singolo di Calvin Harris del 2014
 Outside – singolo dei Foo Fighters del 2015
 Outside – album di Burna Boy del 2018
 1.Outside – album di David Bowie del 1995
 Outside – brano presente in 1.Outside